Emile Grumiaux, nacido el 11 de junio de 1861 en Hornu (Bélgica) y muerto el 18 de mayo de 1932 en Lievin (Pas-de-Calais) fue un arquero francés.

Fue coronado campeón olímpico en la disciplina de tiro con arco en los Juegos Olímpicos de París 1900 (Sur la Perche à la Pyramide).

Enlaces externos 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gr/emile-grumiaux-1.html 

Medallistas olímpicos